Oblo Brdo est un toponyme qui peut désigner :
Oblo Brdo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bileća, République serbe de Bosnie ;
Oblo Brdo, un village du Monténégro situé dans la municipalité d'Andrijevica.